Амма́н, Амма́нн:

 Амман — столица Иордании и крупнейший город страны.
 Амман — один из мухафаз Иордании. Административный центр — город Амман.
 Амман — устаревшее название главы округа или общины в некоторых кантонах Швейцарии.
 Амман — международный аэропорт с двумя терминалами, расположен в районе Зизия.

 Персоналии
 Амман, Альберто (род. 1978) — испанский актёр.
 
 Амман, Йост (1539—1591) — швейцарский художник и гравер.
 Амман, Пауль (1634—1691) — немецкий врач и ботаник.
 Амман, Симон (род. 1981) — швейцарский прыгун с трамплина, 4-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка мира.
 Амман, Томас (1950—1993) — швейцарский арт-дилер и коллекционер.
 Амман, Якоб (1644—1730) — меннонитский лидер в Эльзасе, проповедовавший во второй половине XVII века, приверженец анабаптизма.
 Амман-Дальская, Елизавета Константиновна (1899—1962) — советская актриса. Народный артист РСФСР.

См. также 
 
 
 Амманати, Бартоломео (; 1511—1592) — один из самых плодовитых флорентийских скульпторов и архитекторов эпохи маньеризма. Муж поэтессы Лауры Баттиферри.
 Амманити, Никколо (; 1966) — итальянский писатель.

Примечания